Plaats in Indonesië
 Kalijaran (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
 Kalijaran (Maos), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java